Dororo (manga) - Japanse stripserie
 Dororo (rivier) - rivier in Mozambique